Kręgarstwo – zwyczajowe określenie formy działań quasi-leczniczych mających swoje korzenie w nurcie tzw. medycyny ludowej. Kręgarstwo praktykowane jest na ogół przez osoby o znikomej lub żadnej wiedzy medycznej, co niesie tym samym poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osób poddających się takim zabiegom. Wiedza z zakresu kręgarstwa przekazywana jest najczęściej w formie sukcesji rodzinnych, a przez to jest nieweryfikowalna i obarczona szkodliwymi wyobrażeniami, co do biomechanicznych uwarunkowań powstawania zespołów bólowych i dysfunkcji ruchowych w obrębie kręgosłupa i stawów kończyn. Kręgarstwo często utożsamiane jest z chiropraktyką będącą jedną z metod medycyny niekonwencjonalnej.

Bibliografia 
 Arkuszewski Zbigniew: Podręcznik medycyny manualnej. Atlas zabiegów: miednica, kręgosłup lędźwiowy, kręgosłup piersiowy, żebra, wyd. 1, Kraków 2006
  (publikacja internetowa artykułu)

Terapie
Medycyna niekonwencjonalna